Michel Imbert peut désigner :
 Michel Imbert (1935-), un neuropsycholoque et enseignant-chercheur français ;
 Michel Imbert (1961-), un écrivain français.